Горня́цкое — название населенных пунктов на Украине:

 Горняцкое — посёлок в составе Криворожского городскоого совета Днепропетровской области
 Горняцкое — посёлок городского типа в Покровского городскоого совета Днепропетровской области
 Горняцкое — посёлок городского типа в Снежнянского городскоого совета Донецкой области

См. также 
 Горняцкое сельское поселение